Scribonius Libo ist der Name folgender Personen:
 
 Marcus Scribonius Libo Drusus († 16 n. Chr.), römischer Senator